Holmgren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Emil Holmgren
 Arthur Hermann Holmgren
 Noel Holmgren
 Patricia Holmgren